Rearme es la política consistente en el incremento del armamento disponible por una organización armada y especialmente por un estado; tras un periodo previo de desarme, una derrota que le hubiera dejado desarmado o con una capacidad militar disminuida o restringida, o una autolimitación.

No conviene confundir con una carrera de armamentos, que no implica la existencia de un desarme previo. Otra diferencia entre ambos conceptos es que el rearme es una decisión unilateral, que puede o no ser respondida por el posible enemigo; mientras que la existencia de una carrera armamentística implica su seguimiento de hecho por al menos dos potencias militares rivales.

Históricamente se suele identificar la expresión con la fase final del periodo de entreguerras. La crisis de 1929, con la consiguiente Gran Depresión y el hundimiento del comercio internacional y el sistema financiero (basado desde el Tratado de Versalles en un complejo sistema de pagos por indemnizaciones de Alemania y préstamos estadounidenses) había conducido a un incremento del proteccionismo que agravó aún más la crisis económica y los recelos entre los países, muchos de los cuales vieron en la búsqueda de enemigos exteriores una salida a sus graves conflictos sociales internos.

Entre 1918 y 1939 se experimentó sucesivamente un proceso de desarme (en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial), y un fuerte proceso de rearme de todas las potencias (en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde 1933, momento en que Hitler llega al poder en Alemania) iniciado con el rearme alemán al que respondió el rearme británico y el de las demás potencias. Fuera de Europa destacó el rearme japonés, vinculado al denominado militarismo japonés y proyectado como base de una política expansionista en toda Asia oriental (Guerra Chino-Japonesa, 1937) y el área del Pacífico; cuya única posible respuesta eficaz fue el rearme estadounidense. El rearme de Estados Unidos, aunque se había iniciado anteriormente, no obstante no recibió un impulso decisivo hasta ya iniciadas las hostilidades con el ataque a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941).

Con el nombre de Wiederbewaffnung (rearme, en idioma alemán), se designa el plan estadounidense de reconstrucción de la capacidad militar de Alemania Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría.

Otros usos 
 Rearmament (album), álbum de Happy Rhodes.

 Moral Re-Armament (MRA), en castellano Rearme Moral, un movimiento religioso internacional creado en 1938, por el Grupo de Oxford del reverendo Frank N. D. Buchman.

Relaciones internacionales
Periodo de entreguerras